Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrei Pavel e Glenn Wilson che hanno battuto in finale Jeff Belloli e Jack Waite 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jeff Belloli /  Jack Waite (finale)
 Andrei Pavel /  Glenn Wilson (Campioni)

 Jiri Pelikan /  Tomáš Anzari (semifinali)
 Carlos Gómez Díaz /  Gustavo Kuerten (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1995